Il doppio del torneo di tennis Rennes Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Apell e Jonas Björkman che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e Marc-Kevin Goellner 7-6, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 João Cunha e Silva /  Marc-Kevin Goellner (finale)

 Bent-Ove Pedersen /  Olli Rahnasto (quarti di finale)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rennes Challenger 1993